Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1984 de Los Angeles, se déroulent du 6 au  au sein du Los Angeles Tennis Centre sur des courts en dur.

Après les Jeux olympiques de 1924 à Paris, le tennis connaît une longue éclipse jusqu'à son retour en démonstration à Los Angeles en 1984, exception faite des rencontres assez confidentielles qui se sont tenues à Mexico en 1968, au terme d'un bras de fer entre la Fédération internationale de tennis et le Comité international olympique. En conséquence, les médailles obtenues ne sont pas comptabilisées dans le classement par pays.

Deux compétitions sont organisées : simple dames et simple messieurs. Les tableaux sont chacun composés de 32 joueurs, exclusivement âgés de moins de vingt-et-un ans.

Les terrains ont été construits pour l'occasion et ont été réutilisés pour le tournoi de Los Angeles.

Steffi Graf et Stefan Edberg, futurs numéros un mondiaux (respectivement en 1987 et 1990), ont décroché la médaille d'or.

Podiums

Simple messieurs

Simple dames

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve masculine
  site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve féminine
  Site officiel du Comité international olympique

Sport de démonstration aux Jeux olympiques